David Edgar (schrijver) (*1948), Engels toneelschrijver
 David Edgar (zwemmer) (*1950), Amerikaans zwemmer
 David Edgar (voetballer) (*1987), Canadees voetballer